Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 2 – drugi turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w South West Snooker Academy w Gloucester (Anglia) w dniach 6-10 sierpnia 2011 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £10 000 
II miejsce: £5 000

Półfinalista: £2 500 
Ćwierćfinalista: £1 500

Ostatnia 16: £1 000 
Ostatnia 32: £600 
Ostatnia 64: £200

 W przypadku turniejów w Europie kontynentalnej nagrody są podane odpowiednio w euro.

Punkty do rankingu 
Zwycięzca: 2000 
II miejsce: 1600

Półfinalista: 1280 
Ćwierćfinalista: 1000

Ostatnia 16: 760 
Ostatnia 32: 560 
Ostatnia 64: 360

 Tylko dla zawodników ze statusem zawodowca.

Drabinka turniejowa

Runda pre-eliminacyjna

Runda I

Runda II

Faza główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Są to breaki uzyskane podczas fazy głównej turnieju. Nie brano pod uwagę brejków uzyskanych w rundzie pre-eliminacyjnej.

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
2011 w Anglii
Sport w Gloucester